

Localidades

Roxboro (Quebec)

Roxboro (Carolina do Norte)

Desambiguações de topônimos